

Anno 
 276 o 276 a.C.

Matematica 
 276 (numero)